Charles Massi (1952-2010), un militaire et homme politique centrafricain ;
 Ernesto Massi (1909-1997), un géographe et homme politique italien ;
  (1927-2000), un chanteur et guitariste américain (The Four Seasons) ;
 Rodolfo Massi (1965 -), un coureur cycliste italien ;
 Simone Massi (1970 -), un réalisateur de films d'animation et un illustrateur italien ;
 Souad Massi  (1972 -), une chanteuse algérienne ;
 Stelvio Massi (1929-2004 ), un directeur de la photographie et un réalisateur italien.

Toponyme 
 Massi, arrondissement au Bénin ;
 Massi, un village du Cameroun ;
 Massi, un village de la Région du Nord du Cameroun.

Autres 
 Spinomantis massi, une espèce d'amphibiens de la famille des Mantellidae.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme